Зелёный Яр () — село на Украине, находится в Никольском районе Донецкой области.Контролируется Донецкой Народной Республикой

Код КОАТУУ — 1421781801. Почтовый индекс — 87023. Телефонный код — 6246.

Население 
 1976 — 452 чел.
 2001 — 450 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:
 украинский язык — 262 чел. (58,22 %)
 русский язык — 188 чел. (41,78 %)

Адрес местного совета 
87023, Донецкая область, Никольский р-н, с. Зеленый Яр, ул.Центральная, 31А; 9-37-28

Ссылки 
 Зелёный Яр на сайте Верховной рады Украины 
 Зелёный Яр на сайте «История городов и сёл»

Населённые пункты Никольского района (Донецкая область)